

Persone 
 San Liberale (III secolo) – martire e santo
 San Liberale d'Altino (V secolo) – santo

Geografia 
 San Liberale – frazione del comune italiano di Marcon